Lilla Lysingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Lysingen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Lilla Lysingen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (10,9 ha)

Se även
Lysingen (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn